O título de Futebolista Austríaco do Ano (APA-Fußballerwahl) é uma premiação concedida na Áustria desde 1984. Os treinadores dos clubes da Bundesliga elegem o jogador do ano. A eleição é organizada pela APA, a Agência Austríaca de Imprensa Impressa.

Vencedores

Ligações externas 
 RSSSF 

Futebol da Áustria
Prémios de futebol da Europa